Molekulska formula -{C21H29N}- se može odnositi na:

 Diizopromin
 Metad